Pont bezeichnet:
 im Französischen eine Brücke

Pont ist der Name folgender Orte:
 Pont (Veveyse) im Bezirk Veveyse, Kanton Freiburg, Schweiz
 Pont (Côte-d’Or) im Département Côte-d’Or, Frankreich
 Pont, Ortschaft in der Gemeinde Vieu im Département Ain, Frankreich
 Pont (Geldern), Ortsteil von Geldern 
 Pont, piemontesischer Name der Gemeinde Pont-Canavese in der Provinz Turin, Italien
 El Pont de Suert, Gemeinde in Katalonien, Spanien
 El Pont d’Armentera, Gemeinde in Katalonien, Spanien
 Pont-Canavese, eine Gemeinde in der italienischen Metropolitanstadt Turin, Region Piemont

Pont ist der Name folgender Flüsse:
 Pont (Northumberland), England

Pont ist der Familienname folgender Personen:
 Amanda du-Pont (* 1988), südafrikanische Schauspielerin, Model und Fernsehmoderatorin
 Casimiro Marcó del Pont (1777–1819), spanischer Soldat und Kolonialgouverneur
 John Pont (1927–2008), US-amerikanischer American-Football-Trainer
 José Pont y Gol (1907–1995), spanischer Geistlicher, Erzbischof von Tarragona
 Mercedes Marcó del Pont (* 1957), argentinische Wirtschaftswissenschaftlerin, Politikerin, Bankmanagerin und Finanzbeamtin
 Michel Pont (* 1954), Schweizer Fußballspieler und -trainer
 Pierre Samuel du Pont de Nemours (1739–1817), französischer Nationalökonom
 Samuel Francis Du Pont (1803–1865), US-amerikanischer Konteradmiral
 Séverine Pont-Combe (* 1979), Schweizer Skibergsteigerin und Marathonläuferin
 Tibert Pont (* 1984), Schweizer Fußballspieler
 Timothy Pont (um 1560–um 1627), schottischer Geistlicher, Politiker, Kartograph, Topograph

von Pont ist der Name einer Aachener Patrizierfamilie, die mehrere Bürgermeister von Aachen stellte:
 Goswin von Pont († um 1365), Schöffe und Bürgermeister der Reichsstadt Aachen
 Johann von Pont († um 1386), Schöffe und Bürgermeister der Reichsstadt Aachen

 Martin von Pont
 Walter von Pont
 Willem von Pont

Siehe auch:
 Marcó del Pont
 Le Pont
 El Pont
 Ponte
 Ponts
 Pond
 Pontium, ein geologischer Zeitabschnitt